« Ré-volt des machines » est le dixième Deck de structure de Yu-Gi-Oh! Jeu de cartes à jouer sorti en France. Il contient 40 cartes (37 différentes) dont 7 nouveaux monstres, 4 nouvelles magies et 1 nouveau piège. Il est sorti juste après La Rage du Dinosaure (neuvième Deck de structure). Toutes les cartes du Deck sont des cartes communes, sauf Dragon Gadjiltron Rouages Ancients.

Comment jouer ce Deck 
Voici à peu près ce qui est écrit dans le manuel d'utilisation du Deck :

Note : afin de ne pas violer les droits d'auteur, le texte a été modifié, mais il veut toutefois dire la même chose que l'originel.

Liste des cartes

Monstres 

 Dragon Gadjiltron Rouages Ancients (ATK :  ; DEF :  ) Ultra rare
 Chimère Gadjiltron Rouages Ancients (ATK :  ; DEF :  )
 Ingénieur Rouages Ancients (ATK :  ; DEF :  )
 Soldat Amorceur - Dynamo Redoutable (Atk : 0 ; DEF :  )
 Chasseur Mécanique (ATK :  ; DEF : 800 )
 Gadget Vert (ATK :  ; DEF : 600 )
 Gadget Jaune (ATK :  ; DEF :  )
 Gadget Rouge (ATK :  ; DEF :  )
 Soldat Canon (ATK :  ; DEF :  )
 Gear Golem, la Forteresse Mobile (ATK : 800 ; DEF :  )
 Plateforme de Soutien des Engins Lourds (ATK : 500 ; DEF : 500 ) x2
Golem Rouages Ancients (ATK : 3000 ; DEF : 3000 )
 Bête Rouages Ancients (ATK :  ; DEF :  )
 Soldat Rouages Ancients (ATK :  ; DEF :  )
 Rouages Ancients (ATK : 100 ; DEF : 800 ) x2
 Canon Rouages Ancients (ATK : 500 ; DEF : 500 )

Magies 
 Atelier Rouages Ancients
 Tank Rouages Ancients
 Explosif Rouages Ancient
 Poing Rouages Ancients
 Usine Rouages Ancients
 Perceur Rouages Ancients
 Château Rouages Ancients
 Typhon d'Espace Mystique
 Limiter Removal
 Violent Orage
 Contrôleur d'Ennemi
 Changement d'Arme
 Machine de Duplication
 Pot d'Avarice

Pièges 
 Fortin, la Forteresse Ambulante
 Offrande suprême
 Armure de Sakuretsu x2
 Micro Rayon
 Métalmorphe Rare
 Tir de Couverture
 Lancement !

Notes 
 Le deck comprend un tapis de jeu, le deck de 40 cartes, un livret de règle et un guide pour bien utiliser son deck et le renforcer.
 « Ancients » ne prend pas de « t » au singulier comme au pluriel. Il a été ici ajouté puisque c'est le nom de la carte (il y a donc une erreur de français).
 C'est la première apparition en France des « Gadgets »
 "Fortin la Forteresse Ambulante" est la première Carte Piège, en France, qui devient un Monstre lorsqu'elle est activée avec
gardana cyber ombre * Un jeu de mots constitue le nom de ce deck (la « Révolte » devient la « Ré-Volt », le volt étant une unité de mesure pour l'électricité). Ce jeu de mots n'est pas présent sur les boîtes japonaises.
 Les canons apparaissant sur les monstres de la famille "Rouages Ancients" ont été censurés pour paraître moins réaliste.

Source 
 Manuel d'instruction d'utilisation du Deck ;
 Numéro 7 d'un magazine (Dragon Blanc) qui parle des jeux de cartes à collectionner.

Voir aussi 
 Deck
 Yu-Gi-Oh! Jeu de cartes à jouer
 Fureur des Profondeurs
 Triomphe du Guerrier
 Jugement du Magicien
 Forteresse invincible

Yu-Gi-Oh! Jeu de cartes à jouer